Miami County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Miami County (Indiana), ein County im US-Bundesstaat Indiana
 Miami County (Kansas), ein County im US-Bundesstaat Kansas
 Miami County (Ohio), ein County im US-Bundesstaat Ohio